Pretoria steht für:

 Pretoria, Hauptstadt von Südafrika

Mehrere Schiffe:
 Pretoria (Schiff, 1898), Schiff der Hamburg-Amerika-Linie, ab 1919 als USS Pretoria für die US Navy im Einsatz und 1920 an das Vereinigte Königreich abgetreten
 Pretoria (Schiff, 1900), eines der größten Holzschiffe der Welt und Teil des NRHP
 Pretoria (Schiff, 1936), Schiff der Deutschen Ost-Afrika-Linie, ab 1939 für die Kriegsmarine genutzt
 Pretoria Castle (Schiff, 1948), Passagierschiff der britischen Union-Castle Line

Sonstiges:
 (790) Pretoria, Asteroid des Hauptgürtels
 Pretoria Chert Mine, ehemaliges Chert-Bergwerk in England
 Pretoria Convention, Friedensvertrag zwischen dem Britischen Empire und den Buren
 Pretoria Metal Pressings, afrikanischer Rüstungsproduzent
 Pretoria Station, Hauptbahnhof von Pretoria
 Pretoria Portland Cement, südafrikanischer Zementhersteller